|-
|5001 EMP||1987 SB1|| align=right|12,8|| align=right|2,664|| align=right|0,173|| align=right|13,70|| align=right|4,347||MBA||19. september 1987||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|5002 Marnix||1987 SS3|| align=right|13,4|| align=right|2,328|| align=right|0,206|| align=right|1,60|| align=right|3,551||MBA||20. september 1987||Smolyan||E. W. Elst
|-
|(5003)||1988 ER2|| align=right|14,2|| align=right|2,252|| align=right|0,092|| align=right|1,86|| align=right|3,378||MBA||15. marec 1988||La Silla||W. Ferreri
|-
|5004 Bruch||1988 RR3|| align=right|14,4|| align=right|2,241|| align=right|0,070|| align=right|3,35|| align=right|3,355||MBA||8. september 1988||Tautenburg||F. Borngen
|-
|5005 Kegler||1988 UB|| align=right|14,1|| align=right|2,253|| align=right|0,172|| align=right|1,31|| align=right|3,381||MBA||16. oktober 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|5006 Teller||1989 GL5|| align=right|11,2|| align=right|3,185|| align=right|0,065|| align=right|7,63|| align=right|5,684||MBA||5. april 1989||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|5007 Keay||1990 UH2|| align=right|13,4|| align=right|2,679|| align=right|0,188|| align=right|13,35|| align=right|4,383||MBA||20. oktober 1990||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|5008 Miyazawakenji||1991 DV|| align=right|12,9|| align=right|2,215|| align=right|0,061|| align=right|5,27|| align=right|3,296||MBA||20. februar 1991||Dynic||A. Sugie
|-
|5009 Sethos||2562 P-L|| align=right|13,6|| align=right|2,309|| align=right|0,156|| align=right|1,49|| align=right|3,509||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|5010 Amenemhet||4594 P-L|| align=right|12,2|| align=right|2,719|| align=right|0,201|| align=right|14,64|| align=right|4,482||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|5011 Ptah||6743 P-L|| align=right|17,1|| align=right|1,636|| align=right|0,500|| align=right|7,41|| align=right|2,091||APL PHA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|5012 Eurymedon||9507 P-L|| align=right|11,1|| align=right|5,266|| align=right|0,086|| align=right|5,00|| align=right|12,09||JUT||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|(5013)||1964 VT1|| align=right|12,4|| align=right|2,762|| align=right|0,070|| align=right|3,71|| align=right|4,591||MBA||9. november 1964||Nanking||Purple Mountain
|-
|5014 Gorchakov||1974 ST|| align=right|12,3|| align=right|3,168|| align=right|0,229|| align=right|2,37|| align=right|5,638||MBA||19. september 1974||Krym–Naučnyj||L. I. Černih
|-
|5015 Litke||1975 VP|| align=right|13,9|| align=right|2,175|| align=right|0,125|| align=right|3,36|| align=right|3,208||MBA||1. november 1975||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|5016 Migirenko||1976 GX3|| align=right|13,0|| align=right|2,297|| align=right|0,132|| align=right|3,65|| align=right|3,480||MBA||2. april 1976||Krym–Naučnyj||Nikolaj Stepanovič Černih
|-
|5017 Tenchi||1977 DS2|| align=right|12,4|| align=right|3,153|| align=right|0,077|| align=right|16,17|| align=right|5,597||MBA||18. februar 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|5018 Tenmu||1977 DY8|| align=right|14,3|| align=right|2,159|| align=right|0,060|| align=right|3,42|| align=right|3,171||MBA||19. februar 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(5019)||1979 MS6|| align=right|13,1|| align=right|2,425|| align=right|0,076|| align=right|5,57|| align=right|3,777||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|5020 Asimov||1981 EX19|| align=right|14,6|| align=right|2,154|| align=right|0,213|| align=right|1,10|| align=right|3,162||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|5021 Krylania||1982 VK12|| align=right|12,1|| align=right|3,192|| align=right|0,148|| align=right|2,36|| align=right|5,702||MBA||13. november 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(5022)||1984 HE1|| align=right|11,7|| align=right|3,145|| align=right|0,093|| align=right|11,07|| align=right|5,576||MBA||23. april 1984||La Silla||W. Ferreri; V. Zappala
|-
|5023 Agapenor||1985 TG3|| align=right|10,0|| align=right|5,212|| align=right|0,052|| align=right|11,76|| align=right|11,90||JUT||11. oktober 1985||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|5024 Bechmann||1985 VP|| align=right|11,5|| align=right|3,229|| align=right|0,045|| align=right|14,67|| align=right|5,801||MBA||14. november 1985||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(5025)||1986 TS6|| align=right|9,8|| align=right|5,213|| align=right|0,075|| align=right|11,02|| align=right|11,90||JUT||5. oktober 1986||PiwNica||M. Antal
|-
|5026 Martes||1987 QL1|| align=right|12,9|| align=right|2,378|| align=right|0,242|| align=right|4,30|| align=right|3,666||MBA||22. avgust 1987||Kleť||A. Mrkos
|-
|5027 Androgeos||1988 BX1|| align=right|9,4|| align=right|5,298|| align=right|0,065|| align=right|31,46|| align=right|12,20||JUT||21. januar 1988||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|5028 Halaesus||1988 BY1|| align=right|9,9|| align=right|5,252|| align=right|0,130|| align=right|21,50|| align=right|12,04||JUT||23. januar 1988||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|5029 Ireland||1988 BL2|| align=right|11,8|| align=right|2,935|| align=right|0,091|| align=right|19,38|| align=right|5,028||MBA||24. januar 1988||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|5030 Gyldenkerne||1988 VK4|| align=right|13,2|| align=right|2,263|| align=right|0,092|| align=right|8,90|| align=right|3,404||MBA||3. november 1988||Brorfelde||P. Jensen
|-
|5031 Svejcar||1990 FW1|| align=right|13,9|| align=right|2,437|| align=right|0,125|| align=right|2,35|| align=right|3,805||MBA||16. marec 1990||Kleť||Z. Vávrová
|-
|5032 Conradhirsh||1990 OO|| align=right|11,7|| align=right|3,006|| align=right|0,104|| align=right|10,58|| align=right|5,210||MBA||18. julij 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|5033 Mistral||1990 PF|| align=right|12,1|| align=right|2,922|| align=right|0,049|| align=right|2,52|| align=right|4,995||MBA||15. avgust 1990||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|5034 Joeharrington||1991 PW10|| align=right|12,9|| align=right|2,304|| align=right|0,182|| align=right|4,31|| align=right|3,498||MBA||7. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|5035 Swift||1991 UX|| align=right|12,0|| align=right|2,611|| align=right|0,154|| align=right|13,52|| align=right|4,219||MBA||18. oktober 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|5036 Tuttle||1991 US2|| align=right|11,4|| align=right|3,142|| align=right|0,185|| align=right|2,94|| align=right|5,569||MBA||31. oktober 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|5037 Habing||6552 P-L|| align=right|13,5|| align=right|2,274|| align=right|0,111|| align=right|7,03|| align=right|3,428||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|5038 Overbeek||1948 KF|| align=right|14,1|| align=right|2,312|| align=right|0,281|| align=right|10,95|| align=right|3,516||MBA||31. maj 1948||Johannesburg||E. L. Johnson
|-
|5039 Rosenkavalier||1967 GM1|| align=right|12,5|| align=right|3,016|| align=right|0,051|| align=right|11,39|| align=right|5,238||MBA||11. april 1967||Tautenburg||F. Borngen
|-
|5040 Rabinowitz||1972 RF|| align=right|13,2|| align=right|2,418|| align=right|0,228|| align=right|24,34|| align=right|3,759||MBA||15. september 1972||Observatorij Palomar||Tom Gehrels
|-
|5041 Theotes||1973 SW1|| align=right|10,5|| align=right|5,152|| align=right|0,036|| align=right|10,61|| align=right|11,70||JUT||19. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|5042 Colpa||1974 ME|| align=right|11,3|| align=right|3,007|| align=right|0,050|| align=right|11,07|| align=right|5,213||MBA||20. junij 1974||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|5043 Zadornov||1974 SB5|| align=right|12,4|| align=right|3,118|| align=right|0,160|| align=right|1,88|| align=right|5,506||MBA||19. september 1974||Krym–Naučnyj||L. I. Černih
|-
|5044 Shestaka||1977 QH4|| align=right|13,3|| align=right|2,241|| align=right|0,106|| align=right|5,86|| align=right|3,355||MBA||18. avgust 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černih
|-
|5045 Hoyin||1978 UL2|| align=right|12,7|| align=right|3,135|| align=right|0,192|| align=right|2,57|| align=right|5,550||MBA||29. oktober 1978||Nanking||Purple Mountain
|-
|5046 Carletonmoore||1981 DQ|| align=right|12,8|| align=right|2,578|| align=right|0,067|| align=right|13,40|| align=right|4,138||MBA||28. februar 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|5047 Zanda||1981 EO42|| align=right|13,8|| align=right|2,534|| align=right|0,136|| align=right|5,50|| align=right|4,033||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|5048 Moriarty||1981 GC|| align=right|13,2|| align=right|2,627|| align=right|0,174|| align=right|1,40|| align=right|4,257||MBA||1. april 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|5049 Sherlock||1981 VC1|| align=right|13,6|| align=right|2,199|| align=right|0,162|| align=right|2,95|| align=right|3,261||MBA||2. november 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|5050 Doctorwatson||1983 RD2|| align=right|13,4|| align=right|2,401|| align=right|0,120|| align=right|00,87|| align=right|3,719||MBA||14. september 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|5051 Ralph||1984 SM|| align=right|13,3|| align=right|2,295|| align=right|0,143|| align=right|5,87|| align=right|3,475||MBA||24. september 1984||Brorfelde||P. Jensen
|-
|5052 Nancyruth||1984 UT3|| align=right|13,4|| align=right|2,258|| align=right|0,198|| align=right|5,77|| align=right|3,392||MBA||23. oktober 1984||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|5053 Chladni||1985 FB2|| align=right|13,1|| align=right|2,400|| align=right|0,167|| align=right|11,49|| align=right|3,718||MBA||22. marec 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|5054 Keil||1986 AO2|| align=right|13,7|| align=right|2,455|| align=right|0,146|| align=right|7,48|| align=right|3,846||MBA||12. januar 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|5055 Opekushin||1986 PB5|| align=right|12,0|| align=right|3,088|| align=right|0,173|| align=right|2,91|| align=right|5,426||MBA||13. avgust 1986||Krym–Naučnyj||L. I. Černih
|-
|(5056)||1986 RQ5|| align=right|13,2|| align=right|2,640|| align=right|0,199|| align=right|7,27|| align=right|4,289||MBA||9. september 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(5057)||1987 DC6|| align=right|11,8|| align=right|3,127|| align=right|0,146|| align=right|7,00|| align=right|5,528||MBA||22. februar 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|5058 Tarrega||1987 OM|| align=right|13,7|| align=right|2,254|| align=right|0,233|| align=right|7,18|| align=right|3,383||MBA||28. julij 1987||Geisei||T. Seki
|-
|5059 Saroma||1988 AF|| align=right|12,2|| align=right|2,595|| align=right|0,133|| align=right|12,63|| align=right|4,180||MBA||11. januar 1988||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|5060 Yoneta||1988 BO5|| align=right|13,2|| align=right|2,617|| align=right|0,188|| align=right|1,98|| align=right|4,232||MBA||24. januar 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|5061 McIntosh||1988 DJ|| align=right|12,4|| align=right|3,065|| align=right|0,067|| align=right|8,74|| align=right|5,366||MBA||22. februar 1988||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(5062)||1989 CZ|| align=right|13,6|| align=right|2,260|| align=right|0,168|| align=right|3,31|| align=right|3,398||MBA||6. februar 1989||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|5063 Monteverdi||1989 CJ5|| align=right|14,2|| align=right|2,391|| align=right|0,228|| align=right|1,54|| align=right|3,697||MBA||2. februar 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|5064 Tanchozuru||1990 FS|| align=right|12,8|| align=right|2,254|| align=right|0,184|| align=right|6,56|| align=right|3,382||MBA||16. marec 1990||Kushiro||M. Matsuyama; K. Watanabe
|-
|5065 Johnstone||1990 FP1|| align=right|12,9|| align=right|2,515|| align=right|0,048|| align=right|6,56|| align=right|3,987||MBA||24. marec 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|5066 Garradd||1990 MA|| align=right|14,1|| align=right|1,937|| align=right|0,155|| align=right|41,45|| align=right|2,695||MBA||22. junij 1990||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|5067 Occidental||1990 OX|| align=right|12,2|| align=right|2,806|| align=right|0,075|| align=right|7,37|| align=right|4,699||MBA||19. julij 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|5068 Cragg||1990 TC|| align=right|12,0|| align=right|3,032|| align=right|0,063|| align=right|11,64|| align=right|5,280||MBA||9. oktober 1990||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|5069 Tokeidai||1991 QB|| align=right|13,2|| align=right|2,252|| align=right|0,132|| align=right|5,01|| align=right|3,378||MBA||16. avgust 1991||Saporo||K. Watanabe
|-
|5070 Arai||1991 XT|| align=right|11,1|| align=right|3,104|| align=right|0,073|| align=right|6,04|| align=right|5,468||MBA||9. december 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|5071 Schoenmaker||3099 T-2|| align=right|12,2|| align=right|3,188|| align=right|0,178|| align=right|10,09|| align=right|5,690||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|5072 Hioki||1931 TS1|| align=right|12,2|| align=right|2,909|| align=right|0,088|| align=right|2,03|| align=right|4,962||MBA||9. oktober 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|5073 Junttura||1943 EN|| align=right|13,3|| align=right|2,227|| align=right|0,101|| align=right|6,62|| align=right|3,322||MBA||3. marec 1943|| Turku || Y. Väisälä
|-
|5074 Goetzoertel||1949 QQ1|| align=right|11,7|| align=right|2,993|| align=right|0,102|| align=right|8,56|| align=right|5,177||MBA||24. avgust 1949||Brooklyn||Indiana University
|-
|5075 Goryachev||1969 TN4|| align=right|13,6|| align=right|2,414|| align=right|0,175|| align=right|1,33|| align=right|3,750||MBA||13. oktober 1969||Krym–Naučnyj||B. A. Burnaševa
|-
|5076 Lebedev-Kumach||1973 SG4|| align=right|13,0|| align=right|2,418|| align=right|0,233|| align=right|9,49|| align=right|3,760||MBA||26. september 1973||Krym–Naučnyj||L. I. Černih
|-
|(5077)||1974 MG|| align=right|14,2|| align=right|2,231|| align=right|0,184|| align=right|5,50|| align=right|3,331||MBA||17. junij 1974||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|5078 Solovjev-Sedoj||1974 SW|| align=right|13,6|| align=right|2,668|| align=right|0,215|| align=right|2,84|| align=right|4,358||MBA||19. september 1974||Krym–Naučnyj||L. I. Černih
|-
|(5079)||1975 DB|| align=right|12,6|| align=right|2,642|| align=right|0,207|| align=right|10,76|| align=right|4,295||MBA||16. februar 1975||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|5080 Oja||1976 EB|| align=right|12,9|| align=right|2,243|| align=right|0,125|| align=right|5,46|| align=right|3,358||MBA||2. marec 1976||Kvistaberg||C.-I. Lagerkvist
|-
|(5081)||1976 WC1|| align=right|12,1|| align=right|2,319|| align=right|0,114|| align=right|13,19|| align=right|3,531||MBA||18. november 1976||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|5082 Nihonsyoki||1977 DN4|| align=right|12,8|| align=right|3,136|| align=right|0,127|| align=right|2,96|| align=right|5,552||MBA||18. februar 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|5083 Irinara||1977 EV|| align=right|11,9|| align=right|2,553|| align=right|0,081|| align=right|14,76|| align=right|4,078||MBA||13. marec 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černih
|-
|5084 Gnedin||1977 FN1|| align=right|11,7|| align=right|3,151|| align=right|0,103|| align=right|7,44|| align=right|5,592||MBA||26. marec 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černih
|-
|5085 Hippocrene||1977 NN|| align=right|13,8|| align=right|2,257|| align=right|0,180|| align=right|4,86|| align=right|3,390||MBA||14. julij 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černih
|-
|5086 Demin||1978 RH1|| align=right|14,0|| align=right|2,177|| align=right|0,114|| align=right|3,40|| align=right|3,212||MBA||5. september 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černih
|-
|5087 Emelʹyanov||1978 RM2|| align=right|13,1|| align=right|2,745|| align=right|0,008|| align=right|4,90|| align=right|4,548||MBA||12. september 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černih
|-
|5088 Tancredi||1979 QZ1|| align=right|12,5|| align=right|3,108|| align=right|0,155|| align=right|00,59|| align=right|5,478||MBA||22. avgust 1979||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|5089 Nadherna||1979 SN|| align=right|12,8|| align=right|2,796|| align=right|0,079|| align=right|13,02|| align=right|4,674||MBA||25. september 1979||Kleť||A. Mrkos
|-
|5090 Wyeth||1980 CG|| align=right|12,2|| align=right|2,533|| align=right|0,294|| align=right|9,61|| align=right|4,031||MBA||9. februar 1980||Harvard||Harvard Observatory
|-
|5091 Isakovskij||1981 SD4|| align=right|12,1|| align=right|2,784|| align=right|0,011|| align=right|3,21|| align=right|4,645||MBA||25. september 1981||Krym–Naučnyj||L. I. Černih
|-
|5092 Manara||1982 FJ|| align=right|11,0|| align=right|3,200|| align=right|0,062|| align=right|16,11|| align=right|5,725||MBA||21. marec 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|5093 Svirelia||1982 TG1|| align=right|13,0|| align=right|2,662|| align=right|0,169|| align=right|12,75|| align=right|4,344||MBA||14. oktober 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|5094 Seryozha||1982 UT6|| align=right|13,1|| align=right|2,840|| align=right|0,086|| align=right|1,67|| align=right|4,785||MBA||20. oktober 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|5095 Escalante||1983 NL|| align=right|13,2|| align=right|2,432|| align=right|0,218|| align=right|14,61|| align=right|3,792||MBA||10. julij 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|5096 Luzin||1983 RC5|| align=right|12,8|| align=right|2,352|| align=right|0,150|| align=right|7,25|| align=right|3,607||MBA||5. september 1983||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|5097 Axford||1983 TW1|| align=right|13,2|| align=right|2,597|| align=right|0,228|| align=right|3,90|| align=right|4,185||MBA||12. oktober 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(5098)||1985 CH2|| align=right|13,7|| align=right|2,572|| align=right|0,072|| align=right|9,64|| align=right|4,123||MBA||14. februar 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(5099)||1985 DY1|| align=right|13,2|| align=right|2,485|| align=right|0,052|| align=right|1,19|| align=right|3,917||MBA||16. februar 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|5100 Pasachoff||1985 GW|| align=right|13,3|| align=right|2,471|| align=right|0,134|| align=right|7,73|| align=right|3,883||MBA||15. april 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|5101 Akhmerov||1985 UB5|| align=right|12,0|| align=right|3,006|| align=right|0,116|| align=right|10,70|| align=right|5,210||MBA||22. oktober 1985||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|5102 Benfranklin||1986 RD1|| align=right|12,7|| align=right|2,799|| align=right|0,198|| align=right|8,13|| align=right|4,683||MBA||2. september 1986||Kleť||A. Mrkos
|-
|5103 Divis||1986 RP1|| align=right|12,6|| align=right|2,750|| align=right|0,016|| align=right|4,89|| align=right|4,560||MBA||4. september 1986||Kleť||A. Mrkos
|-
|5104 Skripnichenko||1986 RU5|| align=right|11,6|| align=right|2,615|| align=right|0,116|| align=right|14,36|| align=right|4,229||MBA||7. september 1986||Krym–Naučnyj||L. I. Černih
|-
|5105 Westerhout||1986 TM1|| align=right|12,6|| align=right|2,598|| align=right|0,157|| align=right|11,66|| align=right|4,187||MBA||4. oktober 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|5106 Mortensen||1987 DJ|| align=right|11,9|| align=right|3,021|| align=right|0,123|| align=right|10,86|| align=right|5,250||MBA||19. februar 1987||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(5107)||1987 DS6|| align=right|12,0|| align=right|3,132|| align=right|0,082|| align=right|9,05|| align=right|5,542||MBA||24. februar 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|5108 Lubeck||1987 QG2|| align=right|13,5|| align=right|2,306|| align=right|0,111|| align=right|6,43|| align=right|3,500||MBA||21. avgust 1987||La Silla||E. W. Elst
|-
|(5109)||1987 RM1|| align=right|13,6|| align=right|2,240|| align=right|0,066|| align=right|3,58|| align=right|3,353||MBA||13. september 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|5110 Belgirate||1987 SV|| align=right|12,7|| align=right|2,387|| align=right|0,110|| align=right|3,82|| align=right|3,688||MBA||19. september 1987||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|5111 Jacliff||1987 SE4|| align=right|13,1|| align=right|2,355|| align=right|0,127|| align=right|5,81|| align=right|3,613||MBA||29. september 1987||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|5112 Kusaji||1987 SM13|| align=right|13,6|| align=right|2,176|| align=right|0,130|| align=right|5,77|| align=right|3,209||MBA||23. september 1987||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|5113 Kohno||1988 BN|| align=right|12,6|| align=right|2,666|| align=right|0,226|| align=right|31,59|| align=right|4,353||MBA||19. januar 1988||Geisei||T. Seki
|-
|5114 Yezo||1988 CO|| align=right|12,6|| align=right|2,471|| align=right|0,013|| align=right|4,17|| align=right|3,884||MBA||15. februar 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|5115 Frimout||1988 CD4|| align=right|12,3|| align=right|3,023|| align=right|0,128|| align=right|8,67|| align=right|5,255||MBA||13. februar 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|5116 Korsor||1988 EU|| align=right|11,4|| align=right|3,197|| align=right|0,120|| align=right|5,26|| align=right|5,717||MBA||13. marec 1988||Brorfelde||P. Jensen
|-
|5117 Mokotoyama||1988 GH|| align=right|11,9|| align=right|3,057|| align=right|0,075|| align=right|9,79|| align=right|5,343||MBA||8. april 1988||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|5118 Elnapoul||1988 RB|| align=right|12,0|| align=right|2,606|| align=right|0,216|| align=right|12,09|| align=right|4,206||MBA||7. september 1988||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(5119)||1988 RA1|| align=right|9,6|| align=right|5,202|| align=right|0,108|| align=right|15,95|| align=right|11,87||JUT||8. september 1988||Brorfelde||P. Jensen
|-
|5120 Bitias||1988 TZ1|| align=right|9,5|| align=right|5,294|| align=right|0,110|| align=right|24,98|| align=right|12,18||JUT||13. oktober 1988||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|5121 Numazawa||1989 AX1|| align=right|13,2|| align=right|2,231|| align=right|0,172|| align=right|6,47|| align=right|3,331||MBA||15. januar 1989||Kitami||M. Yanai; K. Watanabe
|-
|5122 Mucha||1989 AZ1|| align=right|12,2|| align=right|2,589|| align=right|0,201|| align=right|12,75|| align=right|4,164||MBA||3. januar 1989||Kleť||A. Mrkos
|-
|(5123)||1989 BL|| align=right|9,9|| align=right|5,240|| align=right|0,103|| align=right|8,53|| align=right|12,00||JUT||28. januar 1989||Gekko||Y. Oshima
|-
|5124 Muraoka||1989 CW|| align=right|13,8|| align=right|2,265|| align=right|0,080|| align=right|00,88|| align=right|3,407||MBA||4. februar 1989||Geisei||T. Seki
|-
|5125 Okushiri||1989 CN1|| align=right|13,4|| align=right|2,466|| align=right|0,160|| align=right|3,87|| align=right|3,871||MBA||10. februar 1989||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|5126 Achaemenides||1989 CH2|| align=right|10,1|| align=right|5,231|| align=right|0,026|| align=right|29,88|| align=right|11,97||JUT||1. februar 1989||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|5127 Bruhns||1989 CO3|| align=right|14,6|| align=right|2,377|| align=right|0,155|| align=right|6,17|| align=right|3,663||MBA||4. februar 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|5128 Wakabayashi||1989 FJ|| align=right|12,2|| align=right|2,768|| align=right|0,143|| align=right|6,96|| align=right|4,605||MBA||30. marec 1989||Ayashi||M. Koishikawa
|-
|5129 Groom||1989 GN|| align=right|12,4|| align=right|2,380|| align=right|0,086|| align=right|10,36|| align=right|3,671||MBA||7. april 1989||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|5130 Ilioneus||1989 SC7|| align=right|9,8|| align=right|5,250|| align=right|0,010|| align=right|15,71|| align=right|12,03||JUT||30. september 1989||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(5131)||1990 BG|| align=right|14,1|| align=right|1,487|| align=right|0,570|| align=right|36,40|| align=right|1,812||APL||21. januar 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin; B. Roman
|-
|5132 Maynard||1990 ME|| align=right|12,0|| align=right|2,674|| align=right|0,117|| align=right|11,35|| align=right|4,371||MBA||22. junij 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|5133 Phillipadams||1990 PA|| align=right|11,5|| align=right|2,712|| align=right|0,226|| align=right|12,02|| align=right|4,467||MBA||12. avgust 1990||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|5134 Ebilson||1990 SM2|| align=right|12,0|| align=right|2,790|| align=right|0,039|| align=right|8,12|| align=right|4,658||MBA||17. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|5135 Nibutani||1990 UE|| align=right|12,9|| align=right|2,239|| align=right|0,129|| align=right|3,31|| align=right|3,351||MBA||16. oktober 1990||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|5136 Baggaley||1990 UG2|| align=right|11,6|| align=right|3,020|| align=right|0,115|| align=right|11,17|| align=right|5,248||MBA||20. oktober 1990||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|5137 Frevert||1990 VC|| align=right|13,5|| align=right|2,564|| align=right|0,072|| align=right|14,21|| align=right|4,104||MBA||8. november 1990||Chions||J. M. Baur
|-
|5138 Gyoda||1990 VD2|| align=right|11,7|| align=right|3,097|| align=right|0,172|| align=right|00,80|| align=right|5,450||MBA||13. november 1990||Okutama||T. Hioki; S. Hayakawa
|-
|5139 Rumoi||1990 VH4|| align=right|11,2|| align=right|2,855|| align=right|0,035|| align=right|2,86|| align=right|4,823||MBA||13. november 1990||Kagoshima||M. Mukai; M. Takeishi
|-
|5140 Kida||1990 XH|| align=right|11,4|| align=right|3,178|| align=right|0,114|| align=right|11,43|| align=right|5,665||MBA||8. december 1990||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|5141 Tachibana||1990 YB|| align=right|12,7|| align=right|2,871|| align=right|0,066|| align=right|2,85|| align=right|4,865||MBA||16. december 1990||Geisei||T. Seki
|-
|5142 Okutama||1990 YD|| align=right|11,8|| align=right|2,540|| align=right|0,275|| align=right|6,28|| align=right|4,047||MBA||18. december 1990||Okutama||T. Hioki; S. Hayakawa
|-
|5143 Heracles||1991 VL|| align=right|14,0|| align=right|1,833|| align=right|0,773|| align=right|9,14|| align=right|2,481||APL||7. november 1991||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|5144 Achates||1991 XX|| align=right|8,9|| align=right|5,231|| align=right|0,272|| align=right|8,90|| align=right|11,97||JUT||2. december 1991||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|5145 Pholus||1992 AD|| align=right|7,0|| align=right|20,44|| align=right|0,573|| align=right|24,69|| align=right|92,4||CNT||9. januar 1992||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|5146 Moiwa||1992 BP|| align=right|11,9|| align=right|2,742|| align=right|0,157|| align=right|13,88|| align=right|4,539||MBA||28. januar 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|5147 Maruyama||1992 BQ|| align=right|12,4|| align=right|2,621|| align=right|0,204|| align=right|8,34|| align=right|4,242||MBA||28. januar 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|5148 Giordano||5557 P-L|| align=right|13,5|| align=right|3,127|| align=right|0,137|| align=right|1,14|| align=right|5,528||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|5149 Leibniz||6582 P-L|| align=right|12,6|| align=right|3,159|| align=right|0,152|| align=right|00,75|| align=right|5,615||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|5150 Fellini||7571 P-L|| align=right|12,9|| align=right|2,479|| align=right|0,108|| align=right|6,67|| align=right|3,901||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|5151 Weerstra||2160 T-2|| align=right|12,6|| align=right|3,200|| align=right|0,199|| align=right|00,96|| align=right|5,724||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|(5152)||1931 UD|| align=right|12,9|| align=right|2,625|| align=right|0,180|| align=right|12,91|| align=right|4,253||MBA||18. oktober 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(5153)||1940 GO|| align=right|11,2|| align=right|2,657|| align=right|0,175|| align=right|12,80|| align=right|4,329||MBA||9. april 1940|| Turku || Y. Väisälä
|-
|5154 Leonov||1969 TL1|| align=right|12,2|| align=right|3,081|| align=right|0,106|| align=right|2,89|| align=right|5,408||MBA||8. oktober 1969||Krym–Naučnyj||L. I. Černih
|-
|5155 Denisyuk||1972 HR|| align=right|11,9|| align=right|3,119|| align=right|0,136|| align=right|6,16|| align=right|5,508||MBA||18. april 1972||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|5156 Golant||1972 KL|| align=right|13,5|| align=right|2,398|| align=right|0,190|| align=right|5,58|| align=right|3,714||MBA||18. maj 1972||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|5157 Hindemith||1973 UB5|| align=right|11,6|| align=right|3,221|| align=right|0,148|| align=right|00,20|| align=right|5,781||MBA||27. oktober 1973||Tautenburg||F. Borngen
|-
|5158 Ogarev||1976 YY|| align=right|14,1|| align=right|2,424|| align=right|0,178|| align=right|3,15|| align=right|3,774||MBA||16. december 1976||Krym–Naučnyj||L. I. Černih
|-
|5159 Burbine||1977 RG|| align=right|13,0|| align=right|2,791|| align=right|0,109|| align=right|9,26|| align=right|4,661||MBA||9. september 1977||Harvard||Harvard Observatory
|-
|5160 Camoes||1979 YO|| align=right|12,8|| align=right|2,403|| align=right|0,071|| align=right|8,29|| align=right|3,723||MBA||23. december 1979||La Silla||H. Debehogne; E. R. Netto
|-
|5161 Wightman||1980 TX3|| align=right|12,4|| align=right|2,846|| align=right|0,085|| align=right|1,52|| align=right|4,800||MBA||9. oktober 1980||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|5162 Piemonte||1982 BW|| align=right|11,5|| align=right|3,018|| align=right|0,068|| align=right|11,24|| align=right|5,242||MBA||18. januar 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(5163)||1983 TD2|| align=right|13,0|| align=right|2,468|| align=right|0,202|| align=right|7,54|| align=right|3,876||MBA||9. oktober 1983||Anderson Mesa||J. Wagner
|-
|5164 Mullo||1984 WE1|| align=right|13,1|| align=right|3,644|| align=right|0,505|| align=right|19,84|| align=right|6,957||MBA||20. november 1984||Caussols||C. Pollas
|-
|5165 Videnom||1985 CG|| align=right|13,7|| align=right|2,391|| align=right|0,171|| align=right|3,38|| align=right|3,695||MBA||11. februar 1985||Brorfelde||P. Jensen
|-
|5166 Olson||1985 FU1|| align=right|13,0|| align=right|2,341|| align=right|0,107|| align=right|4,22|| align=right|3,580||MBA||22. marec 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|5167 Joeharms||1985 GU1|| align=right|12,3|| align=right|2,665|| align=right|0,210|| align=right|14,99|| align=right|4,349||MBA||11. april 1985||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|5168 Jenner||1986 EJ|| align=right|13,0|| align=right|2,341|| align=right|0,206|| align=right|23,47|| align=right|3,581||MBA||6. marec 1986||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|5169 Duffell||1986 RU2|| align=right|13,9|| align=right|2,262|| align=right|0,149|| align=right|2,62|| align=right|3,400||MBA||6. september 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|5170 Sissons||1987 EH|| align=right|12,0|| align=right|3,024|| align=right|0,062|| align=right|10,36|| align=right|5,257||MBA||3. marec 1987||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|5171 Augustesen||1987 SQ3|| align=right|13,2|| align=right|2,425|| align=right|0,132|| align=right|7,10|| align=right|3,776||MBA||25. september 1987||Brorfelde||P. Jensen
|-
|5172 Yoshiyuki||1987 UX1|| align=right|13,5|| align=right|2,314|| align=right|0,171|| align=right|4,80|| align=right|3,518||MBA||28. oktober 1987||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|5173 Stjerneborg||1988 EM1|| align=right|12,9|| align=right|2,659|| align=right|0,195|| align=right|11,76|| align=right|4,335||MBA||13. marec 1988||Brorfelde||P. Jensen
|-
|5174 Okugi||1988 HF|| align=right|13,2|| align=right|2,560|| align=right|0,136|| align=right|8,04|| align=right|4,095||MBA||16. april 1988||Kitami||M. Yanai; K. Watanabe
|-
|5175 Ables||1988 VS4|| align=right|13,7|| align=right|1,968|| align=right|0,039|| align=right|16,85|| align=right|2,760||MBA||4. november 1988||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|5176 Yoichi||1989 AU|| align=right|12,2|| align=right|2,686|| align=right|0,312|| align=right|7,71|| align=right|4,401||MBA||4. januar 1989||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|5177 Hugowolf||1989 AY6|| align=right|13,9|| align=right|2,339|| align=right|0,132|| align=right|2,68|| align=right|3,576||MBA||10. januar 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(5178)||1989 CD4|| align=right|14,1|| align=right|2,229|| align=right|0,138|| align=right|3,99|| align=right|3,328||MBA||1. februar 1989||Kavalur||R. Rajamohan
|-
|5179 Takeshima||1989 EO1|| align=right|13,6|| align=right|2,312|| align=right|0,048|| align=right|6,29|| align=right|3,514||MBA||1. marec 1989||Geisei||T. Seki
|-
|5180 Ohno||1989 GF|| align=right|13,0|| align=right|2,392|| align=right|0,063|| align=right|6,06|| align=right|3,699||MBA||6. april 1989||Kitami||T. Fujii; K. Watanabe
|-
|5181 SURF||1989 GO|| align=right|12,9|| align=right|2,410|| align=right|0,135|| align=right|3,16|| align=right|3,740||MBA||7. april 1989||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|5182 Bray||1989 NE|| align=right|12,5|| align=right|2,589|| align=right|0,158|| align=right|15,88|| align=right|4,165||MBA||1. julij 1989||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|5183 Robyn||1990 OA1|| align=right|11,9|| align=right|2,570|| align=right|0,108|| align=right|14,82|| align=right|4,120||MBA||22. julij 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|5184 Cavaille-Coll||1990 QY7|| align=right|13,7|| align=right|2,157|| align=right|0,033|| align=right|4,01|| align=right|3,168||MBA||16. avgust 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|5185 Alerossi||1990 RV2|| align=right|12,2|| align=right|2,678|| align=right|0,081|| align=right|8,39|| align=right|4,381||MBA||15. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|5186 Donalu||1990 SB4|| align=right|11,8|| align=right|2,580|| align=right|0,084|| align=right|14,91|| align=right|4,142||MBA||22. september 1990||Observatorij Palomar||B. Roman
|-
|5187 Domon||1990 TK1|| align=right|12,2|| align=right|2,926|| align=right|0,078|| align=right|3,03|| align=right|5,005||MBA||15. oktober 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|5188 Paine||1990 TZ2|| align=right|12,9|| align=right|2,581|| align=right|0,137|| align=right|13,53|| align=right|4,146||MBA||15. oktober 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(5189)||1990 UQ|| align=right|17,3|| align=right|1,552|| align=right|0,478|| align=right|3,58|| align=right|1,932||APL PHA||20. oktober 1990||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(5190)||1990 UR2|| align=right|11,7|| align=right|3,144|| align=right|0,209|| align=right|14,09|| align=right|5,575||MBA||16. oktober 1990||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5191)||1990 VO3|| align=right|11,6|| align=right|3,010|| align=right|0,115|| align=right|9,03|| align=right|5,220||MBA||13. november 1990||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|5192 Yabuki||1991 CC|| align=right|10,4|| align=right|3,194|| align=right|0,084|| align=right|14,91|| align=right|5,706||MBA||4. februar 1991||Kitami||T. Fujii; K. Watanabe
|-
|(5193)||1992 ET|| align=right|11,8|| align=right|3,179|| align=right|0,159|| align=right|2,72|| align=right|5,668||MBA||7. marec 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|5194 Bottger||4641 P-L|| align=right|14,0|| align=right|2,708|| align=right|0,045|| align=right|4,31|| align=right|4,456||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|5195 Kaendler||3289 T-1|| align=right|13,8|| align=right|2,162|| align=right|0,132|| align=right|3,90|| align=right|3,179||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|5196 Bustelli||3102 T-2|| align=right|12,6|| align=right|2,700|| align=right|0,138|| align=right|13,23|| align=right|4,437||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|5197 Rottmann||4265 T-2|| align=right|11,9|| align=right|3,007|| align=right|0,119|| align=right|11,12|| align=right|5,215||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|5198 Fongyunwah||1975 BP1|| align=right|12,1|| align=right|3,110|| align=right|0,167|| align=right|2,11|| align=right|5,485||MBA||16. januar 1975||Nanking||Purple Mountain
|-
|5199 Dortmund||1981 RP2|| align=right|12,1|| align=right|2,621|| align=right|0,179|| align=right|12,25|| align=right|4,242||MBA||7. september 1981||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|5200 Pamal||1983 CM|| align=right|13,8|| align=right|2,244|| align=right|0,145|| align=right|5,96|| align=right|3,362||MBA||11. februar 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|5201 Ferraz-Mello||1983 XF|| align=right|14,8|| align=right|3,176|| align=right|0,518|| align=right|4,06|| align=right|5,658||MBA||1. december 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(5202)||1983 XX|| align=right|13,2|| align=right|2,401|| align=right|0,167|| align=right|12,63|| align=right|3,719||MBA||5. december 1983||Kleť||A. Mrkos
|-
|5203 Pavarotti||1984 SF1|| align=right|13,5|| align=right|2,235|| align=right|0,185|| align=right|2,80|| align=right|3,341||MBA||27. september 1984||Kleť||Z. Vávrová
|-
|5204 Herakleitos||1988 CN2|| align=right|12,2|| align=right|3,146|| align=right|0,135|| align=right|00,87|| align=right|5,578||MBA||11. februar 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(5205)||1988 CU7|| align=right|13,2|| align=right|2,338|| align=right|0,044|| align=right|6,39|| align=right|3,575||MBA||11. februar 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|5206 Kodomonomori||1988 ED|| align=right|13,0|| align=right|2,606|| align=right|0,102|| align=right|12,97|| align=right|4,205||MBA||7. marec 1988||Gekko||Y. Oshima
|-
|(5207)||1988 HE|| align=right|13,7|| align=right|2,551|| align=right|0,190|| align=right|12,79|| align=right|4,075||MBA||15. april 1988||Lake Tekapo||A. C. Gilmore; P. M. Kilmartin
|-
|5208 Royer||1989 CH1|| align=right|11,6|| align=right|2,605|| align=right|0,047|| align=right|15,89|| align=right|4,203||MBA||6. februar 1989||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(5209)||1989 CW1|| align=right|10,1|| align=right|5,151|| align=right|0,050|| align=right|9,07|| align=right|11,69||JUT||13. februar 1989||Geisei||T. Seki
|-
|5210 Saint-Saens||1989 EL6|| align=right|14,4|| align=right|2,440|| align=right|0,150|| align=right|2,15|| align=right|3,810||MBA||7. marec 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|5211 Stevenson||1989 NX|| align=right|13,4|| align=right|2,294|| align=right|0,246|| align=right|26,82|| align=right|3,475||MBA||8. julij 1989||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(5212)||1989 SS|| align=right|11,6|| align=right|3,028|| align=right|0,084|| align=right|11,38|| align=right|5,268||MBA||29. september 1989||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|5213 Takahashi||1990 FU|| align=right|11,9|| align=right|3,001|| align=right|0,046|| align=right|9,49|| align=right|5,197||MBA||18. marec 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|5214 Oozora||1990 VN3|| align=right|13,5|| align=right|2,189|| align=right|0,104|| align=right|6,08|| align=right|3,237||MBA||13. november 1990||Kitami||A. Takahashi; K. Watanabe
|-
|5215 Tsurui||1991 AE|| align=right|11,2|| align=right|2,686|| align=right|0,149|| align=right|14,11|| align=right|4,401||MBA||9. januar 1991||Kushiro||M. Matsuyama; K. Watanabe
|-
|(5216)||1941 HA|| align=right|11,6|| align=right|2,609|| align=right|0,161|| align=right|14,09|| align=right|4,214||MBA||16. april 1941||Turku||L. Oterma
|-
|(5217)||1966 CL|| align=right|13,9|| align=right|2,383|| align=right|0,167|| align=right|2,92|| align=right|3,678||MBA||13. februar 1966||Nanking||Purple Mountain
|-
|5218 Kutsak||1969 TB3|| align=right|13,8|| align=right|2,352|| align=right|0,154|| align=right|2,98|| align=right|3,606||MBA||9. oktober 1969||Krym–Naučnyj||B. A. Burnaševa
|-
|5219 Zemka||1976 GU3|| align=right|12,3|| align=right|3,190|| align=right|0,136|| align=right|2,04|| align=right|5,696||MBA||2. april 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černih
|-
|5220 Vika||1979 SA8|| align=right|13,3|| align=right|2,269|| align=right|0,206|| align=right|5,41|| align=right|3,417||MBA||23. september 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černih
|-
|5221 Fabribudweis||1980 FB|| align=right|12,4|| align=right|3,217|| align=right|0,096|| align=right|1,60|| align=right|5,770||MBA||16. marec 1980||Kleť||L. Brožek
|-
|5222 Joffe||1980 TL13|| align=right|11,0|| align=right|2,774|| align=right|0,146|| align=right|34,58|| align=right|4,619||MBA||11. oktober 1980||Krym–Naučnyj||N. S. Černih
|-
|5223 McSween||1981 EX6|| align=right|13,6|| align=right|3,204|| align=right|0,168|| align=right|16,91|| align=right|5,733||MBA||6. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|5224 Abbe||1982 DX3|| align=right|14,3|| align=right|2,246|| align=right|0,009|| align=right|7,95|| align=right|3,365||MBA||21. februar 1982||Tautenburg||F. Borngen
|-
|5225 Loral||1983 TS1|| align=right|12,6|| align=right|3,078|| align=right|0,191|| align=right|2,35|| align=right|5,399||MBA||12. oktober 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|5226 Pollack||1983 WL|| align=right|13,3|| align=right|2,334|| align=right|0,092|| align=right|10,48|| align=right|3,564||MBA||28. november 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(5227)||1986 PE|| align=right|13,1|| align=right|2,291|| align=right|0,087|| align=right|8,62|| align=right|3,467||MBA||4. avgust 1986||Observatorij Palomar||INAS
|-
|5228 Maca||1986 VT|| align=right|12,2|| align=right|3,104|| align=right|0,165|| align=right|1,26|| align=right|5,468||MBA||3. november 1986||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(5229)||1987 DE6|| align=right|11,8|| align=right|3,120|| align=right|0,154|| align=right|5,72|| align=right|5,511||MBA||23. februar 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|5230 Asahina||1988 EF|| align=right|13,4|| align=right|2,401|| align=right|0,373|| align=right|20,71|| align=right|3,720||MBA||10. marec 1988||Observatorij Palomar||J. Alu
|-
|5231 Verne||1988 JV|| align=right|11,1|| align=right|2,620|| align=right|0,152|| align=right|14,90|| align=right|4,239||MBA||9. maj 1988||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|5232 Jordaens||1988 PR1|| align=right|12,0|| align=right|2,849|| align=right|0,162|| align=right|12,22|| align=right|4,809||MBA||14. avgust 1988||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(5233)||1988 RL10|| align=right|11,9|| align=right|5,155|| align=right|0,046|| align=right|3,38|| align=right|11,71||JUT||14. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|5234 Sechenov||1989 VP|| align=right|11,4|| align=right|2,764|| align=right|0,162|| align=right|35,85|| align=right|4,595||MBA||4. november 1989||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|5235 Jean-Loup||1990 SA1|| align=right|12,8|| align=right|2,297|| align=right|0,142|| align=right|4,85|| align=right|3,481||MBA||16. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|5236 Yoko||1990 TG3|| align=right|13,0|| align=right|2,331|| align=right|0,111|| align=right|7,41|| align=right|3,558||MBA||10. oktober 1990||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|5237 Yoshikawa||1990 UF3|| align=right|13,2|| align=right|2,241|| align=right|0,095|| align=right|5,14|| align=right|3,355||MBA||26. oktober 1990||Oohira||T. Urata
|-
|5238 Naozane||1990 VE2|| align=right|12,7|| align=right|2,275|| align=right|0,117|| align=right|5,88|| align=right|3,431||MBA||13. november 1990||Okutama||T. Hioki; S. Hayakawa
|-
|5239 Reiki||1990 VC4|| align=right|12,5|| align=right|2,786|| align=right|0,137|| align=right|8,50|| align=right|4,651||MBA||14. november 1990||Yatsugatake||S. Izumikawa; O. Muramatsu
|-
|5240 Kwasan||1990 XE|| align=right|12,4|| align=right|2,383|| align=right|0,101|| align=right|5,62|| align=right|3,679||MBA||7. december 1990||Toyota||K. Suzuki; T. Urata
|-
|(5241)||1990 YL|| align=right|11,9|| align=right|3,121|| align=right|0,186|| align=right|3,71|| align=right|5,512||MBA||23. december 1990||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|5242 Kenreimonin||1991 BO|| align=right|12,5|| align=right|2,800|| align=right|0,070|| align=right|2,88|| align=right|4,684||MBA||18. januar 1991||Karasuyama||S. Inoda; T. Urata
|-
|5243 Clasien||1246 T-2|| align=right|12,9|| align=right|2,779|| align=right|0,175|| align=right|7,48|| align=right|4,633||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|5244 Amphilochos||1973 SQ1|| align=right|10,1|| align=right|5,157|| align=right|0,028|| align=right|6,17|| align=right|11,71||JUT||29. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|5245 Maslyakov||1976 GR2|| align=right|13,5|| align=right|2,162|| align=right|0,104|| align=right|3,26|| align=right|3,178||MBA||1. april 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černih
|-
|5246 Migliorini||1979 OB|| align=right|14,5|| align=right|2,225|| align=right|0,283|| align=right|5,62|| align=right|3,319||MBA||26. julij 1979||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|5247 Krylov||1982 UP6|| align=right|12,5|| align=right|2,334|| align=right|0,162|| align=right|23,50|| align=right|3,566||MBA||20. oktober 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|5248 Scardia||1983 GQ|| align=right|13,9|| align=right|2,220|| align=right|0,172|| align=right|00,36|| align=right|3,308||MBA||6. april 1983||La Silla||H. Debehogne; G. DeSanctis
|-
|5249 Giza||1983 HJ|| align=right|12,1|| align=right|3,172|| align=right|0,144|| align=right|2,17|| align=right|5,648||MBA||18. april 1983||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|5250 Jas||1984 QF|| align=right|12,9|| align=right|2,681|| align=right|0,190|| align=right|13,49|| align=right|4,389||MBA||21. avgust 1984||Kleť||A. Mrkos
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission 
© IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov